Die 47. Alpinen Skiweltmeisterschaften fanden vom 6. bis zum 19. Februar 2023 in Courchevel und Méribel (Frankreich) statt.

Die Vergabe erfolgte im Rahmen des 51. FIS-Kongresses vom 13. bis 19. Mai 2018 in Costa Navarino. Als Ausrichter bewarb sich neben Courchevel auch Saalbach-Hinterglemm (Österreich). Den Zuschlag erhielt Courchevel mit 9:6 Stimmen.

Beide Orte waren bereits Teil der Olympischen Winterspiele 1992 in Albertville. In Méribel fanden auf bekannter Olympiastrecke der Damen deren Wettbewerbe, die Parallelrennen der Damen und Männer sowie der Mannschaftswettbewerb statt. In Courchevel, auf der 2022 eingeführten Abfahrtsstrecke des Weltcups und der ebenfalls zuvor fertiggestellten Teilstrecke, die restlichen Events der Männer.

Teilnehmer

Programm 
Folgender Zeitplan war für die Weltmeisterschaften vorgesehen: Alle Rennen konnten programmgemäß durchgeführt werden.

Abfahrtstrainings

Qualifikationsrennen

Medaillenspiegel

Herren

Abfahrt 

Datum: 12. Februar, 11:00 Uhr
Strecke: L’Éclipse
Starthöhe: 2235 m, Zielhöhe: 1290 m
Höhenunterschied: 945 m, Länge: 3100 m
Kurssetzer: Hannes Trinkl (FIS), 40 Tore

45 Läufer am Start, davon 41 klassiert
Ausgeschieden u. a.: Otmar Striedinger (AUT), Brodie Seger (CAN)

Titelverteidiger:

Super-G 

Datum: 9. Februar, 11:30 Uhr
Strecke: Les Jockeys (Teilstrecke von L’Éclipse)
Starthöhe: 1880 m, Zielhöhe: 1290 m
Höhenunterschied: 590 m, Länge: 1857 m
Kurssetzer: , 38 Tore

56 Läufer am Start, davon 46 klassiert
Ausgeschieden u. a.: Dominik Paris (ITA), Gino Caviezel (SUI), Atle Lie McGrath (NOR), Josef Ferstl (GER)

Titelverteidiger:

Riesenslalom 

Datum: 17. Februar, 10:00 Uhr/13:30 Uhr
Strecke: L’Éclipse
Starthöhe: 1730 m, Zielhöhe: 1280 m
Höhenunterschied: 450 m, Länge: 1840 m

Kurssetzer 1. Lauf: , 56 Tore
Kurssetzer 2. Lauf: , 54 Tore

99 Athleten am Start, davon 51 klassiert
Ausgeschieden im 1. Lauf u. a.: Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Joan Sánchez (AND)
Ausgeschieden im 2. Lauf u. a.: Manuel Feller (AUT), Tommy Ford (USA), Fabian Gratz (GER), Erik Read (CAN), Alex Vinatzer (ITA)

Titelverteidiger:

Slalom 

Datum: 19. Februar, 10:00 Uhr/13:30 Uhr
Strecke: Les Jockeys (Teilstrecke von L’Éclipse)
Starthöhe: 1485 m, Zielhöhe: 1280 m
Höhenunterschied: 205 m, Länge: 575 m
Kurssetzer 1. Lauf: , 61 Tore
Kurssetzer 2. Lauf: , 61 Tore

116 Athleten in der Qualifikation am Start; 100 Athleten in der Entscheidung am Start; insgesamt 74 klassiert (davon 53 in der Entscheidung)
Ausgeschieden in der Qualifikation u. a.: Joachim Keghian (LUX)
Ausgeschieden im 1. Lauf u. a.: Loïc Meillard (SUI), Kristoffer Jakobsen (SWE), Alexander Schmid (GER)
Ausgeschieden im 2. Lauf u. a.: Joaquim Salarich (ESP)
Titelverteidiger:

Alpine Kombination 

Datum: 7. Februar, 11:00 Uhr/14:30 Uhr
Super-G-Strecke: Les Jockeys (Teilstrecke von L’Éclipse)
Starthöhe: 1875 m, Zielhöhe: 1270 m
Höhenunterschied: 590 m, Länge: 1857 m
Kurssetzer:  (NOR), 37 Tore

Slalomstrecke: Les Jockeys (Teilstrecke von L’Éclipse)
Starthöhe: 1485 m, Zielhöhe: 1280 m
Höhenunterschied: 205 m, Länge: 575 m
Kurssetzer: , 57 Tore

54 Athleten am Start, davon 22 klassiert
Ausgeschieden im Super-G u. a.: Marco Odermatt (SUI), Adrian Smiseth Sejersted (NOR), Miha Hrobat (SLO)
Ausgeschieden im Slalom u. a.: Johannes Strolz (AUT), Stefan Babinsky (AUT), Justin Murisier (SUI)
Nicht zum Slalom angetreten u. a.: Vincent Kriechmayr (AUT), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Romed Baumann (GER), Stefan Rogentin (SUI)

Titelverteidiger:

Parallelrennen 

Datum: 14. Februar, 17:00 Uhr (Qualifikation)/15. Februar, 12:15 Uhr
Slalomstrecke: Roc de Fer
Starthöhe: 1555 m, Zielhöhe: 1432 m
Höhenunterschied: 123 m, Länge: 360 m

Die besten 16 Läufer qualifizierten sich für das Finale.

Ausgeschieden in der Qualifikation u. a.: Fabian Gratz (GER), Stefan Brennsteiner (AUT), Semyel Bissig (SUI)
Disqualifiziert: Thomas Tumler (SUI)

Titelverteidiger:

Tableau

Damen

Abfahrt 

Datum: 11. Februar, 11:00 Uhr
Strecke: Roc de Fer
Starthöhe: 2.150 m, Zielhöhe: 1.465 m
Höhenunterschied: 685 m, Länge: 2.413 m
Kurssetzer: Alberto Senigagliesi (FIS)
29 Athletinnen am Start, davon 26 klassiert.
Ausgeschieden: Emma Aicher (GER), Breezy Johnson (USA)
Disqualifiziert: Sofia Goggia (ITA)

Titelverteidigerin:

Super-G 

Datum: 8. Februar, 11:30 Uhr
Strecke: Roc de Fer
Starthöhe: 2065 m, Zielhöhe: 1465 m
Höhenunterschied: 600 m, Länge: 2204 m
Kurssetzer: , 46 Tore

37 Athletinnen am Start, davon 31 klassiert
Ausgeschieden: Isabella Wright (USA), Valérie Grenier (CAN), Maryna Gąsienica-Daniel (POL), Karen Smadja-Clément (FRA), Tricia Mangan (USA), Cande Moreno (AND)

Titelverteidigerin:

Riesenslalom 

Datum: 16. Februar 9:45 Uhr/13:30 Uhr
Strecke: Roc de Fer
Starthöhe: 1830 m, Zielhöhe: 1452 m
Höhenunterschied: 378 m, Länge: 1312 m
Kurssetzer 1. Lauf: , 47 Tore
Kurssetzer 2. Lauf: , 47 Tore
114 Läuferinnen am Start, davon 99 klassiert.

Ausgeschieden im 1. Durchgang u. a.: Ricarda Haaser (AUT), Paula Moltzan (USA), Andrea Ellenberger (SUI), Kira Weidle (GER), Jessica Hilzinger (GER)
Ausgeschieden im 2. Durchgang u. a.: Julia Scheib (AUT), Tessa Worley (FRA)

Titelverteidigerin:

Slalom 

Datum: 18. Februar 10:00 Uhr/13:30 Uhr
Strecke: Roc de Fer
Starthöhe: 1630 m, Zielhöhe: 1432 m
Höhenunterschied: 198 m, Länge: 500 m
Kurssetzer 1. Lauf: , 63 Tore
Kurssetzer 2. Lauf: , 60 Tore
122 Läuferinnen am Start, davon 82 klassiert.

Ausgeschieden im 1. Durchgang u. a.: Alex Tilley (GBR), Nina O’Brien (USA)
Nicht im 2. Durchgang angetreten u. a.: Michelle Gisin (SUI), Martina Dubovská (CZE), Maria Therese Tviberg (NOR)
Ausgeschieden im 2. Durchgang u. a.: Wendy Holdener (SUI), Anna Swenn-Larsson (SWE), Zrinka Ljutić (CRO), Jessica Hilzinger (GER)
Titelverteidigerin:

Alpine Kombination 

Datum: 6. Februar, 11:00 Uhr/14:30 Uhr

Super-G-Strecke: Roc de Fer
Starthöhe: 1965 m, Zielhöhe: 1465 m
Höhenunterschied: 500 m, Länge: 1818 m
Kurssetzer:  (NOR), 35 Tore

Slalomstrecke: Roc de Fer
Starthöhe: 1630 m, Zielhöhe: 1432 m
Höhenunterschied: 198 m, Länge: 500 m
Kurssetzer: , 57 Tore

33 Athletinnen am Start, davon 18 klassiert
Ausgeschieden im Super-G u. a.: Marta Bassino (ITA), Breezy Johnson (USA), Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
Ausgeschieden im Slalom: Mikaela Shiffrin (USA), Romane Miradoli (FRA)
Nicht zum Slalom angetreten u. a.: Sofia Goggia (ITA), Lara Gut-Behrami (SUI), Cornelia Hütter (AUT), Ragnhild Mowinckel (NOR), Ilka Štuhec (SLO), Tessa Worley (FRA)

Titelverteidigerin:

Parallelrennen 

Datum: 14. Februar, 17:00 Uhr (Qualifikation)/15. Februar, 12:15 Uhr
Slalomstrecke: Roc de Fer
Starthöhe: 1555 m, Zielhöhe: 1432 m
Höhenunterschied: 123 m, Länge: 360 m

Die besten 16 Läuferinnen qualifizierten sich für das Finale.

Ausgeschieden in der Qualifikation u. a.: Andrea Filser (GER), Jessica Hilzinger (GER), Julia Scheib (AUT)

Titelverteidigerin:  /

Tableau

Mannschaftswettbewerb

Ergebnis 

Datum: 14. Februar, 12:15 Uhr
Slalomstrecke: Roc de Fer
Starthöhe: 1555 m, Zielhöhe: 1432 m
Höhenunterschied: 123 m, Länge: 360 m

Bei Gleichstand entschied die Addition aus der schnellsten Herren- und der schnellsten Damenzeit.

Titelverteidiger:

Tableau

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch, französisch)

Einzelnachweise 

2023
Sportveranstaltung 2023
Ski Alpin (Frankreich)
Sportveranstaltung in Les Allues
Sportveranstaltung in Courchevel (Savoie)